Alyaksey Vyachaslavavich Skvernyuk - em bielorrusso, Аляксей Вячаслававіч Сквернюк (Minsk, ) - é um futebolista bielorrusso que joga no Spartak Nalchik.

É mais conhecido por seu nome russificado dos tempos de URSS, Aleksey Vyacheslavovich Skvernyuk (Алексей Вячеславович Сквернюк, em russo).

Futebolistas da Bielorrússia
Futebolistas do Krylia Sovetov